Tadeusz Zając (ur. 1948) – polski urzędnik państwowy, główny inspektor pracy
 Tadeusz Zając (ur. 1950) – polski górnik, polityk, poseł na Sejm II kadencji